Беллами () — английская фамилия.

Известные носители 
 Беллами Г. С. — псевдоним Ганса Шиндлера (1901—1982), австрийского эссеиста.
 Беллами, Джордж (род. 1941) — британский рок-музыкант; отец Мэттью Беллами.
 Беллами, Джордж Энн (1727—1788) — английская театральная актриса.
 Беллами, Крейг (род. 1979) — футболист сборной Уэльса.
 Беллами, Мэдж (1899—1990) — американская актриса, звезда немого кино.
 Беллами, Мэттью (род. 1978) — британский рок-музыкант, лидер группы Muse.
 Беллами, Ральф (1904—1991) — американский актёр.
 Беллами, Сэмюэль (Чёрный Сэм Беллами, 1689—1717) — английский пират.
 Беллами, Уолт (1939—2013) — американский баскетболист.
 Беллами, Франсуа-Ксавье (род. 1985) — французский политик.
 Беллами, Френсис (, 1855—1931) — автор «Клятвы верности флагу США».
 Беллами, Чарльз Лоуренс — американский энтомолог-колеоптерист, специализировавшийся на семействе Buprestidae.
 Беллами, Эдуард (1850—1898) — американский писатель-фантаст.

Другое 
 «Беллами» — французский фильм.